Тулиарский университет — государственное высшее учебное заведение в городе Тулиара, расположенный в южной части острова Мадагаскар. Занимает второе место в национальном рейтинге учебных заведений Мадагаскара.

Цель Толиарского университета — академическая и профессиональная подготовка специалистов в области права, науки и образования, литературы; теоретические и прикладные исследования.

История 
Один из старейших вузов Мадагаскара. Основан как Университет Мадагаскара в 1961 году, выделен в качестве регионального университета в 1977 году. Региональный университетский центр (CUR). Статус университета получил в 1988 году и с тех пор стал полноценным университетом.
Центральный корпус располагается в Тулиара. Кампус расположен в 5 км к востоку от города в Маниндай.

Структура 

В составе университета :
 Факультет естественных наук,
 Факультет гуманитарных наук,
 Факультет права,
 Факультет экономики, менеджмента и социологии,
 Факультет медицины,
Школы
 Медицинская школа
 Национальная высшая школа
 Национальная школа компьютерных наук
 Институты и академические центры
 Высший технологический институт (IST)
 Институт рыболовства и морских наук (IHSM)

Университет Толиары развивает международные связи с различными университетами, как франкоязычными, так и англосаксонскими, а также всемирно известными исследовательскими центрами.

Известные преподаватели и выпускники 
 Мангалаза, Эжен Режи — премьер-министр Мадагаскара (2009).
 Бахиат Массунди — коморский политический и государственный деятель.
 Солонандрасана, Оливье — премьер-министр Мадагаскара (2016—2018).

Примечания

Ссылки 
  University of Toliara

Университеты Мадагаскара